República Federal del Brasil, estat de l'Amèrica del Sud
 Roter Frontkämpferbund, organització paramilitar comunista històrica d'Alemanya
 Regió fortificada de Belfort, una de les divisions de la Línia Maginot de França
 Funicular de Reichenbachfall (del seu nom en alemany ReichenbachFall-Bahn), funicular a la zona de les cascades de Reichenbach, a Suïssa
 Protocol RFB (de l'acrònim en anglès Remote Frame Buffer), protocol de comunicació per a l'accés a interfícies gràfiques del programari Virtual Network Computing
 Bateria de flux (del seu nom en anglès Redox Flow Battery), bateria recarregable per energia química
 Retardant de flama bromat, compost d'organobrom que té efectes inhibidors de la combustió